Åbyån kan syfta på följande vattendrag:

 Åbyån, namnet på Läckebyån från Läckeby i Småland och fram till utflödet i Östersjön
 Åbyån, Blekinge, ett vattendrag som mynnar i Östersjön vid byn Åby, strax söder om Jämjö
 Åbyån, Haninge, en å som rinner genom Gullringskärrets naturreservat i Haninge kommun.
 Åbyån, Småland, en å som rinner mellan Helgasjön och Tolgasjön eller Skavenäsasjön.
 Åbyån, Södermanland, ett vattendrag i Hölö socken, Södertälje kommun
 Åbyån, Uppland, en å som rinner från sjön Toften till Tämnaren.